Perrysville kan syfta på:

 Perrysville, Indiana
 Perrysville, Ohio

Se även 
 Perryville